

Веллстон — місто, штат Міссурі
 Веллстон — місто, штат Огайо
 Веллстон — місто, штат Оклахома
 Веллстон — переписна місцевість, штат Мічиган